FK Metałurg Skopje
 RK Metałurg Skopje